Russische voetbalbeker, het nationale voetbalbekertoernooi van Rusland
 Beker van Rusland (mannenbasketbal), de hoogste basketbalbekercompetitie van Rusland
 Beker van Rusland (vrouwenbasketbal), de hoogste damesbasketbalbekercompetitie van Rusland
 Beker van Rusland (vrouwenhandbal)